Jan Grauls (politicus), (1887-1960)
Jan Grauls senior, (1912-1995)
Jan Grauls (diplomaat), (1948- )